Die große Schuld steht für:

 Die große Schuld (1953), deutsch-österreichischer Spielfilm von Alfred Lehner
 Die große Schuld (1957), US-amerikanischer Spielfilm von Ranald MacDougall